

Cinema 
Un'avventura meravigliosa (Golden Girl) – film del 1951 diretto da Lloyd Bacon
Goldengirl - La ragazza d'oro (Goldengirl) – film del 1979 diretto da Joseph Sargent
 Golden Girl – documentario del 2016 diretto da Susanna Edwards

Altro 
Golden Girl – personaggio dei fumetti Timely Comics
 Golden Girl – premio calcistico